Де Маджистрис — фамилия. Известные носители:

 Луиджи де Маджистрис (1926—2022) — кардинал Римско-католической церкви.
 Луиджи де Маджистрис (род. 1967) — итальянский политик, мэр Неаполя с 2011 года.